Superman/Batman: Nemici pubblici (Superman/Batman: Public Enemies) è un film d'animazione del 2009 pubblicato in DVD come adattamento di Public Enemies, storia originale d'apertura del fumetto Superman/Batman.

Il film è il sesto nella linea dei DC Universe Animated Original Movies pubblicata dalla Warner Première e dalla Warner Bros. Animation. I doppiatori originali riprendono i loro ruoli dell'Universo Animato DC, anche se questa non è una produzione correlata a tale universo. 

Questo film, inoltre, segna il debutto animato di Power Girl, Major Force, Sandra Wu-San/Lady Shiva e Eve Eden/Nightshade.

Trama 
L'amministratore delegato della LexCorp, Lex Luthor, è stato eletto Presidente degli Stati Uniti, durante una severa depressione economica che ha colpito l'intero paese. Sotto la sua guida, l'economia comincia a riprendersi e viene assemblata una squadra di supereroi, alle dipendenze del governo, che comprende: Capitan Atom, Starfire, Katana, Fulmine Nero, Power Girl e Major Force. Invece, i due supereroi Superman e Batman diffidano del nuovo presidente.

Intanto, il governo degli Stati Uniti scopre che un gigantesco meteorite composto di Kryptonite è diretto verso la Terra; invece di chiedere ai supereroi di intervenire, Luthor decide di distruggerlo con alcuni missili nucleari. In seguito tiene un incontro con Superman, a Gotham City, con la scusa di stipulare un accordo; tuttavia sfocia un combattimento tra Metallo (ora guardia del corpo di Luthor) contro Superman e Batman; dopo la fuga degli eroi, Metallo viene ucciso da un avversario sconosciuto. Quella notte, Luthor incolpa Superman per l'assassinio di Metallo, in diretta nazionale (utilizzando immagini ricavate da una telecamera a circuito chiuso e appositamente montate in modo da incolpare il kryptoniano); inoltre afferma che probabilmente le radiazioni emesse dal meteorite hanno degli effetti negativi sulla facoltà di giudizio di Superman, per poi mettere una taglia da un miliardo di dollari sulla sua testa.

Quando Superman e Batman irrompono nei Laboratori S.T.A.R., cercando informazioni sul meteorite, trovano i resti di Metallo e scoprono che è stato ucciso da un'intensa radiazione. Fuggiti, vengono attaccati da un'orda di supercriminali, intenzionata a intascare la taglia, costituita da: Silver Banshee, Capitan Cold, Icicle, Killer Frost, Mister Freeze, Gorilla Grodd, Bane, Black Manta, Black Spider, Brimstone, Catman, Cheetah, Copperhead, Deadshot, Kestrel, Re Squalo, Brutale, Despero, Giganta, Girder, Lady Shiva, Mongul, Capitan Boomerang, Nightshade, Parassita, Solomon Grundy e Shrike. Con gran difficoltà, la maggior parte dei criminali viene sconfitta: i rimanenti, invece, vengono sbaragliati dall'arrivo di Capitan Atom e della sua squadra (giunti per arrestare Superman, su ordine diretto del Presidente). Il gruppo, tranne Power Girl (la cui lealtà non è mai stata interamente rivolta a favore di Luthor), tenta di catturare il duo; di conseguenza, Superman crea un uragano, utilizzando la sua super velocità, e i due eroi spariscono assieme a Power Girl.

A Metropolis, Power Girl ammette di sentirsi minacciata da Luthor e di non credere che Superman abbia ucciso Metallo; nel frattempo, i supereroi al suo servizio li ritrovano e li affrontano. Il Cavaliere Oscuro capisce che fu Major Force ad uccidere Metallo (sotto ordine di Luthor) e lo provoca per farglielo ammettere di fronte a tutti: Power Girl, allora, lo colpisce allo stomaco con così tanta forza da rompere la sua tuta di contenimento mentre Capitan Atom, vergognandosi per essere stato complice dei crimini di Luthor, assorbe l'energia dell'ex-collega, disintegrandolo e ferendo sé stesso. Nel frattempo, i missili nucleari non riescono a distruggere il meteorite, a causa della gigantesca quantità di radiazioni emesse; inoltre, Amanda Waller scopre che Luthor si inietta, di nascosto, degli steroidi fatti di Kryptonite, cosa che gli ha fatto perdere ogni briciolo di razionalità rimastagli. Il malvagio presidente decide, allora, di lasciare che il meteorite colpisca la Terra, così da governare quello che sarebbe rimasto dopo la collisione. 

Batman e Superman irrompono nel laboratorio di Luthor, per trovare delle informazioni sulle radiazioni del meteorite ma finiscono per battersi contro Capitan Marvel e Hawkman, riuscendo a sconfiggerli con l'aiuto di Power Girl. Luthor distrugge le informazioni contenute nei computer del laboratorio ma la Waller ne dà una copia a Superman e a Batman; immediatamente si dirigono a Tokyo per dare le informazioni ritrovate al Giocattolaio. Nel frattempo, Amanda tenta di far arrestare Luthor ma questi si inietta altri steroidi di Kryptonite e indossa un'armatura speciale; dopo essere scampato all'arresto, si lancia all'inseguimento del  duo.

Intanto, il Giocattolaio costruisce un razzo a propulsione, da utilizzare come missile contro il meteorite, che somiglia ad una gigantesca versione composita di Superman e Batman. Con le informazioni raccolte dai due, il Giocattolaio riesce a calcolare i rinforzi necessari per il razzo, così che non esploda prima dell'impatto (come era successo ai missili di Luthor). Quest'ultimo, tuttavia, giunge sul luogo e disabilita i comandi remoti del missile; allora, Batman si fa avanti per guidare di persona il missile, nonostante le proteste di Superman. Anche se, inizialmente, si ritrova inerme contro la super-tuta di Luthor, il kryptoniano riesce a sconfiggerlo, sulle strade di Metropolis. Batman riesce a distruggere il meteorite e Superman, lo trova ancora vivo e vegeto, nella capsula di salvataggio vagante intorno alla Terra.

Con la rivelazione pubblica delle vere cause della morte di Metallo, Superman viene scagionato da tutte le accuse e Luthor viene arrestato. Batman ritorna a Gotham City mentre la giornalista del Daily Planet, Lois Lane, giunge a Metropolis e abbraccia l'Uomo d'Acciaio.

Doppiaggio 

Sebbene, Jennifer Hale venga citata come doppiatrice di Starfire, il personaggio non parla mai nel film. Non è, invece, stata accreditata per aver doppiato Killer Frost, ruolo che ripreso anche nelle serie animate Justice League e Justice League Unlimited.  Allison Mack, l'attrice che doppia Power Girl, recita il ruolo di Chloe Sullivan, nella serie televisiva Smallville.

Colonna sonora 

L'album contenente la colonna sonora del film, Superman/Batman: Public Enemies (Soundtrack from the DC Universe Animated Original Movie), è stato pubblicato il 29 settembre 2009 sotto l'etichetta New Line Records.

Accoglienza 
Basandosi su tre riviste, Rotten Tomatoes diede al film un punteggio del 63%. IGN rivide sia gli standard che la versione in blu-ray del film in positivo, facendogli guadagnare un punteggio pari a 8.0. Il punteggio sorpassò addirittura quelli di Superman: Doomsday, Batman - Il cavaliere di Gotham e Green Lantern: First Flight. Il punteggio, però, fu pari a quello ottenuto da Justice League: The New Frontier.

Distribuzione 
Superman/Batman: Public Enemies fu commercializzato in DVD in edizione singola e a doppio disco, insieme alla distribuzione dell'edizione in blu-ray, il 29 settembre 2009. Gli extra dell'edizione a doppio disco inclusero un'occhiata ai film Wonder Woman, Batman: Il cavaliere di Gotham, Justice League: The New Frontier, Green Lantern: First Flight, il crossover evento del 2009 La notte più profonda, due produzioni in anteprima, un'anteprima assoluta di Justice League: Crisis on Two Earths, i trailer di Green Lantern: First Flight, Fringe e Batman: Arkham Asylum, download di una copia digitale e due episodi della serie animata Le avventure di Superman scelti da Bruce Timm. L'edizione blu-ray possiede tutte le caratteristiche dell'edizione in due dischi contiene non due, bensì quattro episodi della serie animata Justice League scelti da Timm.

Durante le vendite del DVD, Superman/Batman: Public Enemies aprì al 5º posto, vendendo 197.626 copie nel giro di una settimana per un utile netto di 3.222.460 dollari americani. Fino ad oggi, 469,049 copie furono vendute con un ricavo di 7.253.495 dollari (senza contare le vendite delle edizioni in blu-ray). Questo fece di Public Enemies il secondo DVD più venduto dopo Superman: Doomsday e il terzo dei sette film della linea della DC Universe Animated Original Movies.

In Italia, invece, il film è stato trasmesso solo in TV, su Italia 1 il 9 ottobre 2011.

La buona riuscita delle vendite di Superman/Batman: Public Enemies permisero alla Warner Premier e all'Universo DC di pubblicare un sequel, Superman/Batman: Apocalypse, basato sulla storia del fumetto Superman/Batman "The Supergirl from Krypton". Il film venne distribuito il 28 settembre 2010.

Note

Voci correlate 
 Superman
 Batman
 Justice League: The New Frontier
 Superman: Doomsday
 Batman - Il cavaliere di Gotham

Collegamenti esterni 
 

Film crossover
DC Universe Animated Original Movies
Film d'animazione di Superman
Film d'animazione di Batman
Animazione crossover